Herodes és el nom de diversos membres de la dinastia herodiana de la província romana de Judea:
 Herodes el Gran (c. 74-4 aC), rei de Judea que, segons descriu l'evangeli de Mateu, va ordenar la "massacre dels innocents".
Herodes I Agripa (c. 10 aC-44 dC), rei de Judea.
 Herodes Antipes, tetrarca de Galilea i Perea 4 aC-39 dC.
Herodes II Agripa (27-100).
 Herodes Filip I, marit d'Heròdies que el va deixar per unir-se a Herodes Antipes.
Herodes Filip II o Filip el Tetrarca, (4 aC-34 dC)
 Herodes Pòlio, també conegut com a Herodes de Calcis, rei de Calcis (41-48).
 Altres personatges:
Herodes Àtic, orador grec
 Herodes de Palmira, príncep de Palmira.
Herodes (poeta), poeta hel·lenístic (2a meitat s. III aC), autor dels Mimiambs